Три́лофф ():
 Отто Трилофф (1885—1967) — немецкий легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Норберт Трилофф (1957) — немецкий футболист.